В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Розмарі Казалс (півфінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр (фінал)
  Вірджинія Вейд (Переможниця)

 Відсутня
 Джуді Тегарт-Далтон (чвертьфінал)
 Гелен Гурлей (2-ге коло)
 Карен Крантцке (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors